Фінал Кубка Італії з футболу 1988 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1987—1988, в яких зустрічались «Торіно» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1988 у футболі
1988 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу